Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2022 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du  au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Contrairement aux éditions précédentes durant lesquelles l'épreuve de double mixte mettait aux prises 48 équipes, cette année, seulement 32 sont inscrites, dont 8 têtes de série, contre 16 les années passées.

Alors qu'elle n'a disputé aucun tournoi depuis août 2021, Venus Williams fait son retour à la compétition en disputant l'épreuve de double mixte au côté du Britannique Jamie Murray. La paire est éliminée au deuxième tour, après un match terminé à l'issue d'un tie-break à rallonge (18-16).

Lauréats 
Les tenants du titre Desirae Krawczyk et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en dominant en finale Samantha Stosur et Matthew Ebden. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2022
Tournoi de Wimbledon 2022
Wimbledon Double Mixte
Wimbledon Double Mixte